Beech Brook ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beech Brook (Indiana), im Shelby County
 Beech Brook (North Carolina), im Gaston County